Tursko bezeichnet mehrere Orte

 Tursko, Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien
 Tursko, Ortschaft der Gemeinde Ciężkowice, Powiat Tarnowski, Polen
 Tursko, Ortschaft der Gemeinde Gołuchów, Powiat Pleszewski, Polen
 Tursko, Ortschaft der Gemeinde Miastko, Powiat Bytowski, Polen
 Tursko Małe, Ortschaft der Gemeinde Połaniec, Powiat Staszowski, Polen
 Tursko Małe-Kolonia, Ortschaft der Gemeinde Połaniec, Powiat Staszowski, Polen
 Tursko Wielkie, Ortschaft der Gemeinde Osiek, Powiat Staszowski, Polen